|}

Die Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF), die sich auch Ferrovia Vigezzina nennt, ist ein Nahverkehrsunternehmen in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola mit Sitz in Domodossola. Die Geschichte geht auf das Jahr 1912 zurück.

Von der SSIF wird der im Valle Vigezzo auf italienischem Gebiet liegende Teil der internationalen Bahnlinie von Domodossola nach Locarno betrieben. Die Strecke verbindet die Gotthardbahn in Locarno (Schweiz) mit der Simplonbahn in Domodossola. Auf Schweizer Seite wird diese Bahn Centovallibahn genannt und von den Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) betrieben.

Fahrzeuge 
Die Bahn von Locarno nach Domodossola wurde im November 1923 als durchgehende Bahnstrecke mit einheitlichem Rollmaterial eingeweiht. 1959 wurden wiederum gemeinsam vier achtachsige Gelenktriebwagen ABe 8/8 beschafft. Ähnliche sechsachsige Triebwagen ABDe 6/6 wurden zunächst nur durch die FART beschafft; die SSIF kam erst auf einem Umweg über Lugano zu drei Sechsachsern. 1992 und 93 kamen zwölf wiederum gemeinsam bestellte ABe 4/6 von Vevey zur Ablieferung.

2004 wurden bei Officine Ferroviaire Veronesi und Skoda drei neue dreiteilige Panoramatriebzüge bestellt, die aber noch während der Planung in vierteilige Kompositionen geändert wurden. Diese wurden im Verlauf des 2007 abgeliefert und in der Sommersaison normalerweise als drei fest zusammengestellte Kompositionen ABe – Be – Rimorchiata – Be eingesetzt; sie führen – sofern verfügbar – je ein Zugpaar Domodossola–Locarno–Domodossola.

Als Reservetriebzug wird der alte ABe 8/8 24 «Vigezzo» eingesetzt. Der Unterbau wurde revidiert, und der Wagenkasten wurde durch einen Neubau ersetzt, der sehr ähnlich wie die Neubaufahrzeuge aussieht. Da sein Platzangebot wesentlich kleiner ist als in den neuen Zügen, wird zusätzlich ein ABe 4/6 eingesetzt, da mit unterschiedlicher Kupplung versehen als Vor- oder Nachläufer.

Unfälle 
Am 13. Juli 1924 entgleiste in Masera ein aus Locarno kommender Zug mit 85 Fahrgästen. Die aus einem Triebwagen und einem Personenwagen bestehende Komposition kam auf 60 ‰ Gefälle wegen falscher Einstellung der Bremsen ins Gleiten und stürzte in einen Sumpf. Der Unfall kostete zwei Menschen das Leben.

Tarifliche Besonderheiten 

Weil die Bahnstrecke Locarno–Domodossola zusammen mit der Simplonlinie die schnellste Verbindung zwischen dem Tessin und dem Wallis sowie zwischen der Region Locarno und der Romandie sowie (seit Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels) dem Berner Oberland darstellt, sind die meisten Schweizer Tarife des direkten Verkehrs durchgehend auch auf der SSIF von der schweizerisch-italienischen Grenze nach Domodossola sowie der FS-Strecke Domodossola–Iselle gültig, insbesondere Halbtaxabonnement und Generalabonnement.

Für Touristen gibt es spezielle Tageskarten, die eine Fahrtunterbrechung erlauben (Biglietto TURISTICO). Auf der Schweizer Seite gibt es diese für die Gesamtstrecke zu CHF 25,- (CHF 35,- in der ersten Klasse) sowie Locarno – Santa Maria Maggiore zu CHF 20,- (CHF 28,- in der ersten Klasse). Auf der Italienischen erhält man die Gesamtstrecke inklusive der Standseilbahn in Locarno zur Madonna del Sasso für 27 €, ohne Standseilbahn für 17 € (hin und zurück für 23 €). Von den Orten des Valle Vigezzo kostet die Verbindung von Bahn und Standseilbahn 22 €, die einfache Hin- und Rückfahrt ohne Seilbahn 18 € (Stand 2016). Außerdem gibt es noch weitere Angebote und Kooperationstickets.

Für die Fahrt mit den von der SSIF neu angeschafften Panoramazügen wird ein Zuschlag in Höhe von derzeit (November 2017) CHF 1,50 bzw. € 1,50 erhoben.

Die Fahrradmitnahme ist im nationalen Verkehr zulässig, es besteht zudem die Möglichkeit Fahrräder in Camedo zu mieten und in Ponte Brolla wieder abzugeben. Dafür werden Kombitickets Bahnfahrt/Fahrradmiete angeboten.

Siehe auch 
 Centovallibahn – Bezeichnung für den Schweizer Abschnitt der Bahnstrecke Domodossola–Locarno
 Ferrovie autolinee regionali ticinesi – Betreiber der Centovallibahn
 Liste von Fahrzeugen auf der Centovallibahn

Weblinks 

 Homepage (italienisch)
 RAIL-INFO Schweiz – SSIF

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Italien)
Schienenverkehr (Piemont)
Unternehmen (Piemont)
Domodossola
Provinz Verbano-Cusio-Ossola
Gegründet 1912